Хосокава — фамилия. Известные носители:
 Хосокава, Морихиро (род. 1938) — японский политик.
 Хосокава, Синдзи (род. 1960) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.
 Хосокава, Тосио (род. 1955) — японский композитор и педагог.
 Хосокава Ёриюки (1329—1392) — политический деятель и полководец.
 Хосокава Сумимото (1489—1520) — государственный и военный деятель.